Ака́кий ( — «не делающий зла, кроткий, неплохой» от  — приставка со значением отсутствия, соответствует русской: «не-», «без-» +  — «злой, плохой») — мужское греческое имя.

Христианские святые 
 Акакий Веррийский (322—436) — епископ Верои в Сирии, христианский писатель, один из крупнейших церковных деятелей IV—V вв.
 Акакий Амидский — епископ Амида в 400—425 гг.
 Акакий Мелитинский — епископ, чудотворец. Боролся с несторианством на III Вселенском соборе
 Мученик Акакий — христианский святой
 Акакий Каппадокиянин — мученик, пострадавший при императоре Максимиане, один из Четырнадцати святых помощников
 Акакий (епископ Тверской) — святитель
 Акакий Синайский — преподобный

Известные носители 
 Акакий (Заклинский) (1836—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Енисейский и Красноярский.
 Акакий (Патриарх Константинопольский)
 Акакий (Станкович) (род. 1971) — предстоятель Сербской истинно православной церкви, епископ Утешительевский.
 Акакий Церетели (1840—1915) — грузинский поэт, прозаик, публицист, переводчик, общественный деятель.

В искусстве 
 Акакий Акакиевич Башмачкин — главный герой повести Н. В. Гоголя «Шинель».

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 17 марта, 22 марта, 13 апреля, 25 апреля, 30 апреля, 14 мая, 20 мая, 1 июня, 20 июля, 10 августа, 12 сентября, 28 сентября, 13 октября, 6 ноября, 12 декабря

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения